Йо́сеф Ло́ума (, , Прага — , там же) — чехословацкий шахматист, деятель национального и международного шахматного движения; национальный мастер и шахматный композитор, международный арбитр (1952). Представитель Чехословакии в ФИДЕ (1927—1955). Шахматный литератор; главный редактор журнала «ФИДЕ» (1955) и «Ческословенски шах». Участник ряда национальных чемпионатов; лучший результат — 4—5-е место (1948). Автор шахматного учебника для начинающих и ряда турнирных сборников.

Книги 
 Oldřich Duras, velký mistr šachové kombinace. Životní dilo, Praha, 1954 (соавтор).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Йосефа Лоумы на сайте 365chess.com

Родившиеся в Праге
Умершие в Праге
Шахматные композиторы по алфавиту
Шахматисты Чехословакии
Шахматные журналисты
Шахматные функционеры